A 23 117-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút Nógrád megyében.

Nyomvonala
A 23 101-es útból ágazik ki, annak másfeledik kilométerénél, Salgótarján Forgáchtelep városrészében, dél felé. Nagyjából 2,3 kilométer megtétele után éri el Salgótarján, Vizslás és Kazár hármashatárát, majd innen kazári területen halad. A falu lakott területét nyugat felől súrolja, majd a 2302-es útba torkollva ér véget, nem sokkal annak 6. kilométere után. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 5,987 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26. 

23117
23117